McNaught est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par l'astronome australien Robert H. McNaught, notamment C/2006 P1 (McNaught), grande comète de 2007, visible à l'œil nu en janvier et .

Comètes numérotées

Comètes non numérotées

Voir aussi 
 318P/McNaught-Hartley
 130P/McNaught-Hughes
 262P/McNaught-Russell

Notes et références